Села:
 Гутирівка — Полтавська область, Полтавський район
 Гутирівка — Харківська область, Кегичівський район